Dulau est un patronyme français notamment porté par :
 Constant Dulau (1857-1911), homme politique français, député des Landes ; 
 Jean-Pierre Dulau (1912-2009), officier de l'armée française, combattant de la France libre et compagnon de la Libération ;